Ceux qui restent peut faire référence à :

 Ceux qui restent, court métrage franco-vietnamien réalisé par Boris Lojkine et sorti en 2003
 Ceux qui restent, film français réalisé par Anne Le Ny et sorti en 2007

Homonymie de titre